— японский сэйю. В 2007 году, на церемонии «Seiyu Awards», был награждён как лучший актёр второго плана.

Роли в аниме 
1996 год
 Ninja Mono (Поти);
 Гамельнский скрипач [ТВ] (Лютня);
1997 год
 В джунгли! (Американский солдат);
1998 год
 Триган [ТВ] (Ваш в юности);
 Неоранга - дух южного моря (Джоэл);
 Едок 98 (Энди);
1999 год
 Kamikaze Kaitou Jeanne (Акита);
 Для сердца (Директор (эп. 13));
 Какюсэй [ТВ] (Синдзи Такада);
 Senkaiden Houshin Engi (Натаку);
 Клуб любителей магии [ТВ] (Наоки Накатоми);
2000 год
 Tottoko Hamutarou (Торахаму-кун / Рибон-тян);
 Гравитация [ТВ] (Эйри Юки в детстве);
2001 год
 Бейблэйд [ТВ-1] (Акира (Энди));
 Chou Gals! Kotobuki Ran (Масато Ивай);
 Daisuki! BuBu ChaCha (Папакрыс);
 Шаман Кинг (Ашил);
 Samurai Girl (Дайсаку Камия);
 Otogi Story Tenshi no Shippo (Рэй);
2002 год
 Ра-Зефон [ТВ] (Сойти Ягумо);
 В далекие времена OVA-1 (Симон Нагарэяма);
 Samurai Deeper Kyo (Сирогарасу);
2003 год
 В далекие времена OVA-2 (Симон Нагарэяма);
 Mousou Kagaku Series: Wandaba Style (Сусуму (Хакасэ) Цукумо);
 Ра-Зефон — Фильм (Сойти Ягумо);
 Священные звери [ТВ-1] (Рэй);
 Popolocrois (Лорис);
 Гильгамеш (Тору Цукиока);
2004 год
 Отныне Мао, король демонов! (первый сезон) (Кэн Мурата);
 Забыть прошлое 3.5 (Синкуро Рикимару);
 Блич [ТВ] (Ханатаро Ямада);
 В далекие времена [ТВ] (Симон Нагарэяма);
 Тактика (Кантаро Итиномия);
2005 год
 Suki na Mono wa Suki Dakara Shouganai!! (Сэй Хасиба);
 Отныне Мао, король демонов! (второй сезон) (Кэн Мурата);
 Эмма: Викторианская романтика (первый сезон) (Артур Джонс);
 Закон Уэки (Юго);
 Хроника Крыльев (сезон первый) (Юкито);
 Noein: Mou Hitori no Kimi e (Исами Фудзивара);
 Карин (Винсент Синклер);
 Мэйджор [ТВ-2] (Дайсукэ Комори);
 Священные звери OVA (Рэй);
 В далекие времена OVA-3 (Симон Нагарэяма);
2006 год
 Мамору выходит из тени! (Хиномори Тасукэ (эп. 11));
 Bakutama Hit! Crash Bedaman (Диджей Баку);
 Блич OVA-2 (Ханатаро Ямада);
 Кулак Северной Звезды — Фильм (2006) (Сога в детстве);
 Гаргулья дома Ёсинага (Кадзуми Ёсинага);
 Перо ангела (Анри Тикура);
 Хроника Крыльев (сезон второй) (Юкито);
 Поехали! Крутые девчонки Зет (Снэйк);
 В далекие времена — Фильм (Симон Нагарэяма);
 Marginal Prince: Gekkeijyu no Ouji-tachi (Михаил Невский);
2007 год
 Нодамэ Кантабиле (первый сезон) (Юто Сэгава);
 Священные звери [ТВ-2] (Рэй);
 Ветер Эмили (Тедди Кент);
 Наше (Кунихико Модзи);
 Эмма: Викторианская романтика (второй сезон) (Артур Джонс);
 Примите наши соболезнования, Ниномия-кун (Мицуру Хосака);
 Отныне Мао, король демонов! OVA (Кэн Мурата);
 В далекие времена (спецвыпуск 1) (Мусасибо Бэнкэй);
 Coluboccoro (Суика);
2008 год
 Zenryoku Usagi (Эйгё);
 Мэйджор [ТВ-4] (Дайсукэ Комори);
 Kirepapa (Ридзю Такацукаса);
 Отныне Мао, король демонов! (третий сезон) (Кэн Мурата);
 Пожалуйста, Моя Мелодия 4 (Принц Сорара);
 Секреты Цубоми (Футоси Куки);
 Блич (фильм третий) (Ханатаро Ямада);
2009 год
 Мэйджор [ТВ-5] (Дайсукэ Комори);
 07-Ghost (Лабрадор);
2010 год
 В далекие времена (спецвыпуск 2) (Мусасибо Бэнкэй);
 Дурни, Тесты, Аватары [ТВ] (Кота Цутия);
 Тиран, который влюбился (Томоэ Тацуми);

Ссылки

Примечания